Oculocincta squamifrons é uma espécie de ave da família Zosteropidae. É a única espécie do género Oculocincta.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Indonésia e Malásia.

Referências
  BirdLife International 2004.  Oculocincta squamifrons.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Zosteropidae
Aves descritas em 1892